St. Augustine Catholic Church and Cemetery ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 St. Augustine Catholic Church and Cemetery (Louisiana) im Natchitoches Parish, Louisiana  
 St. Augustine Catholic Church and Cemetery (Michigan) im Livingston County, Michigan  
 St. Augustine Catholic Church and Cemetery (Wisconsin) im Washington County, Wisconsin